Their Honeymoon – film del 1914 diretto da Al Christie
 Their Honeymoon – film del 1916 diretto da Will Louis e Arthur Hotaling